Balaton steht für:

 Balaton, See in Ungarn (deutsch: Plattensee)
 Balaton (Auto), ungarischer Kleinstwagen
 Balaton Sound, Festival am Balaton
 (2242) Balaton, Asteroid des Hauptgürtels
 Deutsche Balaton, eine deutsche Beteiligungsgesellschaft mit Hauptsitz in Heidelberg

Orte:

 Balaton (Ort), Gemeinde im Komitat Heves, Ungarn,
 Balaton (Minnesota), Stadt in Minnesota, USA

Siehe auch:
 Plattensee-Fürstentum, Herrschaftsbereich des Frankenreiches und des Ostfrankenreiches